А́куэрт () — название населённых пунктов:
 Акуэрт — деревня в графстве Уэст-Йоркшир, Англия.
 Акуэрт — город в штате Айова, США.
 Акуэрт — город в штате Джорджия, США.
 Акуэрт — город в штате Нью-Гэмпшир, США.